Вернер Маркс (;  — ) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал-лейтенант, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

Первая мировая война 
1 августа 1914 года поступил на военную службу фанен-юнкером (кандидат в офицеры), в фузилерский полк. С июля 1915 — лейтенант. Командовал взводом, ротой, затем адъютант батальона, полка. За время войны награждён Железными крестами обеих степеней. Был ранен.

Между мировыми войнами 
Продолжил службу в рейхсвере, в кавалерии. К началу Второй мировой войны — командир противотанкового батальона, майор.

Вторая мировая война 
В сентябре-октябре 1939 года участвовал в Польской кампании. Награждён планками к Железным крестам (повторное награждение). С января 1940 — подполковник.

В мае-июне 1940 года участвовал во Французской кампании.

С 22 июня 1941 года участвовал в германо-советской войне (командир стрелкового батальона). В декабре 1941 года награждён Золотым Немецким крестом.

В январе 1942 года отправлен в Африку, командиром стрелкового полка. В феврале 1942 награждён Рыцарским крестом. С июня 1942 — полковник. В сентябре 1942 — тяжело ранен, эвакуирован в Германию.

В 1943 году — инспектор в штабе танковых войск.

С февраля 1944 года — командир 1-й танковой дивизии, участвует в боях на западной Украине. С апреля 1944 — генерал-майор. В сентябре 1944 награждён Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту.

С февраля 1945 года — командир 21-й танковой дивизии, участвует в боях на реке Одер. С 20 апреля 1945 — генерал-лейтенант. В мае 1945 взят в советский плен.

После войны 
Отпущен из советского плена в октябре 1955 года.

Литература 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 3-7909-0284-5

Участники Первой мировой войны (Германия)
Генерал-лейтенанты (вермахт)